Der Open de Rennes 2012 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Oktober 2012 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 290 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 287 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 284 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Rennes